Peter Nordström, švedski hokejist, * 26. julij 1974, Munkfors, Švedska.

Nordström je v švedski ligi igral za klube IFK Munkfors, Leksands IF in Färjestads BK, za katerega je odigral petnajst sezon ter z njim osvojil pet naslovov švedskega državnega prvaka, v sezona 1996/97, 1997/98, 2001/02, 2005/06 in 2008/09. Leta 1998 je bil kot 78. izbran na NHL naboru s strani kluba Boston Bruins, za katerega pa je v ligi NHL odigral le dve tekmi v sezoni 1998/99.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na petih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik po ene zlate, srebrne in bronaste medalje. Za reprezentanco je odigral 110 tekem.

Pregled kariere

|-
| IFK Munkfors
| Švedska 3. liga
| 89/90
|
| 21
| 2
| 1
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IFK Munkfors
| Švedska 3. liga
| 90/91
|
| 32
| 12
| 16
| 28
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IFK Munkfors
| Švedska 3. liga
| 91/92
|
| 31
| 12
| 20
| 32
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IFK Munkfors
| Švedska 3. liga
| 92/93
|
| 35
| 19
| 11
| 30
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IFK Munkfors
| Švedska 3. liga
| 93/94
|
| 31
| 17
| 26
| 43
|
| 87
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IFK Munkfors
| Švedska 2. liga
| 94/95
|
| 21
| 8
| 17
| 25
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 12
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 95/96
|
| 40
| 6
| 5
| 11
|
| 36
|
| 8
| 0
| 3
| 3
|
| 12
|-
| Färjestads BK
| Evropska liga
| 96/97
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 96/97
|
| 44
| 9
| 5
| 14
|
| 32
|
| 14
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|-
| Färjestads BK
| Evropska liga
| 97/98
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
| 2
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 97/98
|
| 45
| 6
| 19
| 25
| +11
| 46
|
| 12
| 5
| 7
| 12
| +13
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 10
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 98/99
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 98/99
|
| 13
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Evropska liga
| 98/99
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 98/99
|
| 21
| 4
| 4
| 8
| -3
| 14
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| -3
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 10
| 0
| 1
| 1
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 99/00
|
| 45
| 8
| 14
| 22
| +23
| 48
|
| 7
| 0
| 3
| 3
| 0
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 00/01
|
| 49
| 7
| 15
| 22
| +3
| 59
|
| 16
| 2
| 6
| 8
| +3
| 30
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 01/02
|
| 45
| 5
| 18
| 23
| +16
| 56
|
| 9
| 3
| 3
| 6
| +2
| 4
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 02/03
|
| 44
| 13
| 17
| 30
| +11
| 59
|
| 14
| 5
| 5
| 10
| +6
| 10
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 9
| 2
| 6
| 8
| +7
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 03/04
|
| 42
| 11
| 22
| 33
| +15
| 30
|
| 15
| 6
| 7
| 13
| +7
| 6
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 04/05
|
| 48
| 11
| 21
| 32
| +18
| 56
|
| 13
| 1
| 3
| 4
| +1
| 66
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 8
| 1
| 4
| 5
| +3
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 05/06
|
| 18
| 6
| 5
| 11
| -1
| 16
|
| 17
| 6
| 8
| 14
| +10
| 39
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 06/07
|
| 51
| 26
| 29
| 55
| +16
| 58
|
| 9
| 2
| 4
| 6
| +2
| 8
|-
| Färjestads BK
| Evropski pokal
| 06/07
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 07/08
|
| 17
| 2
| 4
| 6
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Färjestads BK
| Švedska liga
| 08/09
|
| 27
| 6
| 7
| 13
| +9
| 14
|
| 13
| 5
| 6
| 11
| +9
| 10
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 09/10
|
| 44
| 15
| 22
| 37
| 
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 840
| bgcolor="#7FFF00" | 214
| bgcolor="#7FFF00" | 314
| bgcolor="#7FFF00" | 528
| bgcolor="#7FFF00" | +123
| bgcolor="#7FFF00" | 805
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 153
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | 60
| bgcolor="#7FFF00" | 98
| bgcolor="#7FFF00" | +50
| bgcolor="#7FFF00" | 203
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski levokrilni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1998
Izbrani na naboru lige NHL (Boston Bruins)
Hokejisti IFK Munkfors
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti Färjestads BK 
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Providence Bruins